Ryde Sogn henviser til flere artikler:
 Ryde Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Holstebro Kommune (tidligere Vinderup Kommune) og i Holstebro Provsti (tidligere Aulum Provsti)
 Ryde Sogn (Lolland) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Højreby Kommune) og i Lolland Vestre Provsti (tidligere Lolland Søndre Provsti)